Гаврилко — фамилия.

Известные носители 
 Гаврилко, Анатолий Константинович (1920 — ?) — советский военный инженер, лауреат Сталинской премии.
 Гаврилко, Марина Всеволодовна (1913—1994) — советская актриса театра и кино.

См. также